Le tournoi de tennis de South Orange est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1960 se dispute à South Orange du 8 au .

Karen Hantze remporte le simple dames. En finale, elle bat Nancy Richey.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Karen Hantze et Janet Hopps.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de South Orange

Navigation 

dames 1960
New Jersey
Sport aux États-Unis en 1960
Août 1960